Droujba (en cyrillique bulgare, russe et  ; en ) peut désigner :

Toponymes

Droujba, village de l'obchtina de Vidin, situé dans l'oblast de Vidin ;
Droujba, quartier de la ville de Sofia ;
l'ancien nom de Sv. Sv. Konstantin i Elena, station balnéaire sur les rives de la mer Noire, à une dizaine de kilomètres au nord de Varna, dans l'obchtina et l'oblast de Varna.

Droujba, nom russe de la ville de Dostyk, dans l'oblys d'Almaty.

Droujba, ville de l'oblast de Jytomyr ;
 Droujba, ville de l'oblast de Soumy ;
 Droujba, ville de l'oblast de Ternopil ;
 Droujba, communauté urbaine dans l’oblast de Tchernihiv.

Autres 
 Oléoduc Droujba reliant la Russie à l'Allemagne.
 Droujba un voilier trois-mâts carré russe encore en état de naviguer.